Messe C-Dur steht für:

 Messe in C-Dur (Beethoven)
 Messe in C-Dur KV 257 von  Wolfgang Amadeus Mozart
 Messe in C-Dur KV 337 von  Wolfgang Amadeus Mozart
 Messe Nr. 4 (Schubert)

Siehe auch:
 Windhaager Messe in C-Dur, von  Anton Bruckner
 Krönungsmesse (Mozart) in C-Dur, von Wolfgang Amadeus Mozart
 Spatzenmesse in C-Dur, von Wolfgang Amadeus Mozart.